gromada Bardo (powiat opatowski)
 gromada Bardo (powiat ząbkowicki)